Made in Mexico é uma banda de rock estadunidense que surgiu no fim dos anos 90.

Ficou conhecida internacionalmente pela música Farewell Myth e "Yes we can" que está presente nas faixas bônus do jogo de videogame Guitar Hero.

Formação 
A banda é composta pela vocalista Rebecca Mitchell, o baixista Jon Loper, o baterista Dare Matheson e o guitarrista Jeff Schneider.

Ligações externas 
 

Bandas de rock
Bandas de Rhode Island